Белем има више значења:

 Белем
 Белем, Сомбра дел Параисо (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Белем (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Белем (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Белем (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику